Rothenburg est le nom :

Toponymes

Rothenburg ob der Tauber, ville de l'arrondissement d'Ansbach, Bavière ;
 Rothenburg/O.L., ville de l'arrondissement de Görlitz, Saxe ;
 Rothenburg, ancienne municipalité en Saxe-Anhalt ;
 Rotenburg an der Fulda, ville de l'arrondissement de Hersfeld-Rotenburg, Hesse.

Rothenburg, ancien nom du Château de Rothenbourg.

Rothenburg an der Oder, voir Czerwieńsk.

Rothenburg dans le canton de Lucerne.

Patronyme 
 Heinz-Joachim Rothenburg, athlète allemand né en 1944 ; 
 Karl Rothenburg (1894-1941), militaire allemand ; 
 Meïr de Rothenburg, rabbin du .

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme